Saint-Blaise steht für:
 französisch und englisch für Sankt Blasius, siehe Blasius von Sebaste
 St-Blaise de Bollène, Kapelle in Bollène, Département Vaucluse, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich
 St-Blaise (Les Baux-de-Provence), ehemalige Kapelle in Les Baux, Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich

Orte in Frankreich:
 Saint-Blaise (Alpes-Maritimes), Département Alpes-Maritimes, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Saint-Blaise (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Blaise-du-Buis, Département Isère, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Blaise-la-Roche, Département Bas-Rhin, Region Grand Est
 Oppidum de Saint-Blaise, Gemeinde Saint-Mitre-les-Remparts, Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Orte in der Schweiz:
 Saint-Blaise NE, Politische Gemeinde im Kanton Neuenburg

Siehe auch:
 St. Blasien
 Kloster St. Blasien